X-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин проходил с 6 по 14 июня 2003 года в городе Любляна (Словения).

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команды. Первые две команды переходят в полуфинал, а команды занявшие 3-6 место играли в матчах за 11, 9, 7 и 5 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Квалификация

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 7 место

1/4 финала

Матч за 5 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки 
 Лучший игрок (MVP) :
 Лучший вратарь :
 Лучший бомбардир : Даниель де Брейна (15 гола)

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 2003

Ссылки 
 
 

Водное поло в Словении
Чемпионаты Европы по водному поло среди женщин
2003 год в водном поло
Июнь 2003 года
Спорт в Словении в 2003 году
Водное поло
Международные спортивные соревнования в Любляне
Чемпионаты Европы в Словении